Tynnörisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tynnörisaari (ö i Norra Savolax), 
 Tynnörisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Tynnörisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar